Sinfonia n. 4 (Beethoven)
 Sinfonia n. 4 (Boccherini)
 Sinfonia n. 4 (Brahms)
 Sinfonia n. 4 (Bruckner)
 Sinfonia n. 4 (Čajkovskij)
 Sinfonia n. 4 (Chávez)
 Sinfonia n. 4 (Dvořák)
 Sinfonia n. 4 (Haydn)
 Sinfonia n. 4 (Ives)
 Sinfonia n. 4 (Mahler)
 Sinfonia n. 4 (Mendelssohn)
 Sinfonia n. 4 (Mozart)
 Sinfonia n. 4 (Nielsen)
 Sinfonia n. 4 (Prokof'ev)
 Sinfonia n. 4 (Rubinštejn)
 Sinfonia n. 4 (Schubert)
 Sinfonia n. 4 (Schumann)
 Sinfonia n. 4 (Sibelius)
 "Le Poème de l'extase" (Sinfonia n. 4) (Skrjabin)
 Sinfonia n. 4 (Šostakovič)
 Sinfonia n. 4 (Tippett)
 Sinfonia n. 4 (Vaughan Williams)